Ohligsmühle steht für:

 Ohligsmühle (Wuppertal), eine abgegangene Mühle – heute Ortslage in Wuppertal-Elberfeld
 Zur gleichnamigen Mühle in Embken, siehe Alte Ohligsmühle